Santiurde de Toranzo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santiurde de Toranzo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santiurde de Toranzo är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Santiurde de Toranzo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Santiurde de Toranzo. Runt Santiurde de Toranzo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km nordväst om Santiurde de Toranzo. Omgivningarna runt Santiurde de Toranzo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien